

Prénom

Patronyme 

 Abdellatif Abid (né en 1947), linguiste, universitaire et homme politique tunisien ;
 Hassen Abid (mort en 2019), tortionnaire tunisien ;
 Larbi Ben Salah Abid (né en 1953), homme politique tunisien ;
 Mehdi Abid Charef (né en 1980), arbitre algérien de football 

 Mohamed Abid, mieux connu sous le nom de Med Hondo (1935-2019), acteur franco-mauritanien, voix française d'Eddie Murphy.;
 Mohamed Lamine Abid (né en 1991), footballeur algérien ;
 Mongi Abid (1950-2006), enseignant tunisien spécialisé en biologie ;
 Nasir Abid, homme d'affaires jordanien ;
 Naziq al-Abid (1898-1959), militante nationaliste et féministe syrienne ;
 Ramzi Abid (né en 1980), joueur canadien de hockey sur glace d'origine tunisienne ;
 Şehzade Mehmed Abid (1905-1973), fils d'Abdülhamid II, sultan ottoman ;
 Zara Abid (1992-2020), mannequin et actrice pakistanaise.

Toponymes 

 Daïra d'Aïn Abid, circonscription administrative algérienne située dans la wilaya de Constantine et la région du Constantinois ;
 Aïn Abid, commune de la wilaya de Constantine en Algérie.

Tribu 
 Ouled Sidi Abid (ou Ubayd), tribu arabe chérifienne présente en Algérie et en Tunisie, son territoire est situé sur la frontière algéro-tunisienne